Ани́бал Монте́йру Маша́ду (; 9 декабря 1884, Сабара, Минас-Жерайс — 20 января 1964, Рио-де-Жанейро) — бразильский писатель, президент Бразильской ассоциации писателей. Отец писательницы .

Биография 
Анибал Машаду получил среднее образование в Белу-Оризонти. Изучал право в Рио-де-Жанейро, затем преподавал всемирную историю в государственном колледже Минас-Жерайс, работал прокурором. Также был футболистом и участвовал в первом стартовом составе ФК «Атлетико Минейро» в 1909 году, забив первый гол в истории клуба. 

Не чувствуя своё призвание к юридической профессии, покинул работу прокурора, чтобы начать карьеру профессора литературы в колледже Педро II. В 1945 году избран президентом Бразильской ассоциации писателей.

Творчество 
Начал литературную деятельность будучи студентом в Рио, сотрудничая с журналом «Antropofagia», но стал известным в литературном мире в возрасте 46 лет. Его первая книга «Vida Feliz» (1944) и сборник рассказов «Cadernos de João» (1955) и посмертно изданная «João Ternura» (1965).

Занимался переводом произведений Антона Чехова и Франца Кафки. Был награждён орденом Почётного легиона.

В 1991 году телеканалом «Глобо» по мотивам рассказов и повестей Анибала Машаду был снят телесериал «Счастье» с Тони Рамосом  и Вивиан Пазмантер в главных ролях.

Примечания

Литература 
 M.Cavalcanti Proença — Introdução em A Morte da Porta Estandarte e outras histórias, ed.José Olympio, 1972
 Enciclopédia do Atlético de todos os tempos — Adelchi Ziller, 1997

Ссылки 
 Анибал Машаду на сайте КиноПоиск

Писатели Бразилии
Португальские писатели
Переводчики с русского языка
Переводчики с немецкого языка
Игроки ФК «Атлетико Минейро»